Saint-Germain-des-Bois ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Germain-des-Bois (Cher), Département Cher
 Saint-Germain-des-Bois (Nièvre), Département Nièvre

Siehe auch:
 Saint-Germain-du-Bois, französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire